Брейдис Прескотт (; род. 3 мая 1983 года, Барранкилья, Колумбия) — колумбийский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории (до 66,6 кг).

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге Брейдис дебютировал в 2005 году во второй лёгкой весовой категории. В девятом поединке завоевал титул чемпиона Колумбии. Дважды защитил его а затем завоевал латиноамериканский титул WBC FECARBOX.

В сентябре 2007 года нокаутировал непобеждённого соотечественника Хосе Аугустино Фейра.

27 июня 2008 года раздельным решением судей победил по очкам не имеющего поражений будущего чемпиона мира, кубинца Ричарда Абриля.

В следующем поединке, 6 сентября 2008 года совершил сенсацию, нокаутировал в первом раунде непобеждённого британского проспекта, Амира Хана (18-0).

Через год потерпел первое поражение, проиграл раздельным решением судей мексиканскому боксёру Мигелю Васкесу.

В 2011 году потерпел первое досрочное поражение. Проиграл нокаутом в 10-м раунде американскому боксёру Майку Альварадо.

В 2013 году проиграл по очкам Теренсу Кроуфорду.

После поражения от Кроуфорда перешел в полусредний вес.

В 2014 году проиграл судейским решением мексиканскому боксеру Роберту Гарсии.

В 2015 году раздельным судейским решением уступил молодому американскому проспекту Фредрику Лоусону.

Таблица боёв

Ссылки

Примечания 

Боксёры Колумбии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории